2-Hepten ist der Name zweier isomerer chemischer Verbindungen aus der Gruppe der Heptene:
 cis-2-Hepten
 trans-2-Hepten